Caeté kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caeté (ort), Minas Gerais, 
 Caeté (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar